Astomatophorida est un ordre d'eucaryotes unicellulaire de l'embranchement des ciliés.

Familles 
 Opalinopsidae

Références 

  Jankowski A.W., 1966. The origin of the order Apostomatida Chatton and Lwoff. Problems of Sea Biology: Abstracts of Symposium of …

Liens externes 

 

Oligohymenophorea
Ordre de ciliés (nom scientifique)